Das Asian Tour Qualifier 1998 war ein Snooker-Qualifikationstour für die Saison 1998/99. Bekannt ist nur eine einzige Ausgabe, möglicherweise gab es aber weitere. Die bekannte Ausgabe fand im April 1998 in Guangzhou in der Volksrepublik China statt. Sieger wurde Marco Fu mit einem Sieg über Sam Chong; beide qualifizierten sich für die nächste Saison. Fu spielte mit einem 116er-Break zudem das höchste Break des Turnieres und zugleich das einzige Century Break. Angaben über das Preisgeld sind unbekannt.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen mindestens acht asiatische Amateure teil, die im K.-o.-System um die Qualifikationsplätze spielten. Nachdem bis dahin im Modus Best of 9 Frames gespielt wurde, fand das Endspiel im Modus Best of 11 Frames statt. Beide Finalisten qualifizierten sich für die Profitour.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1998
Billardturnier in Guangzhou